Ри́чард Дэ́вид Дже́ймс (18 августа 1971, Ирландия), более известный под псевдонимом Aphex Twin (Э́йфекс Твин) — композитор, диджей и музыкальный продюсер, специализирующийся на жанрах техно, эмбиент, эйсид, драм-н-бейс, Intelligent Dance Music.

Биография 

Родился в 1971 году в ирландском городе Лимерик в семье валлийцев Лорны и Дерека Джеймсов (Lorna, Derek James), провёл своё детство в Корнуолле (Cornwall). С раннего возраста юный Ричард любил поэкспериментировать с электроникой. Уже в двенадцать лет Ричард достиг определённых успехов на этом поприще. Оборудование первых экспериментов — Casio FZ-10M, DX-100, SH-101, Quadraverb, Atari 520ST различные клавиши, 8 вертушек, один занятый микшер. Однажды он победил в одном из конкурсов, заставив звучать компьютер Sinclair ZX-81, аппаратно не поддерживающий вывод звука: специально подобранная последовательность машинных кодов создавала наводки в канале звука подключённого к компьютеру телевизора, в результате, при выкрученной на максимум громкости, был слышен шум разных тональностей.

Позднее, когда он стал диск жокеем, его любовь к шуму не утихла. На одно из выступлений он принёс наждачную бумагу вместе с пластинками. Те немногие, кто оставались в зале, выбежали наружу, не вынеся ужасающих звуков. «А какая разница? Мне и так заплатили… Я играл наждачную бумагу в Нью-Йорке, кстати, и люди там танцевали…» — оправдывался потом Джеймс. Где-то в те времена и появилось его прозвище — «Эйфекс Твин».

В 1991 году он перебирается в Лондон и выпускает несколько синглов и альбомов под лейблом Warp Records и под несколькими псевдонимами (AFX, Polygon Window, Bradley Strider, Caustic Window, Dice Man, The Tuss, GAK, Power-Pill, , , Blue Calx (не путать с другим Blue Calx — Naoto Suzuki). Был одним из основателей лейбла Rephlex. В 1996 году его музыка мигрировала в сторону Electronic Music и драм-н-бейс. В 2001 году он выпустил альбом «drukqs» в стиле Electronic Music/Prepared piano.

В 2002 году одна из работ Aphex Twin, альбом Selected Ambient Works Volume II, была включена в рейтинг The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time (25 самых влиятельных эмбиент альбомов всех времён).

В 2005 году Aphex Twin возвращается к своему раннему периоду acid techno, выпуская серию «Analords».

В этом же году вышел в свет альбом «Acoustica: Alarm Will Sound performs Aphex Twin» американской группы Alarm Will Sound, состоящий из акустических аранжировок электронной музыки, композитором которой является Ричард.

Также нельзя не отметить совместную работу Ричарда с Крисом Каннингемом (Chris Cunningham) на Traffic festival в Турине в 2005 году. В этом бесплатном фестивале они сумели показать как свои лучшие хиты — клипы Come To Daddy, Mt Saint Michel, так и инновации в стиле Aphex Twin: Elephant Song с кадрами из Flex.

Этот музыкант всегда был известен своими скандальными интервью. Его заявления порой настолько неожиданны, что многие считают их ложью. Например, о его танке, о том, что свои первые композиции в стиле эмбиент он написал в 13 лет, о том, что все синтезаторы он сделал сам  Ещё нельзя не отметить страсть Ричарда к размещению своих жутких гримас буквально везде, где можно. Кроме частого использования в оформлении обложек релизов, одну из них он поместил в композицию Equation — увидеть её можно на сонограмме трека начиная с временной позиции 05:26. Проживает в Шотландии со своей русской женой.

Дискография

Альбомы 
 Selected Ambient Works 85–92 (1992)
 Selected Ambient Works Volume II (1994)
 …I Care Because You Do (1995)
 Richard D. James Album (1996)
 Drukqs (2001)
 Syro (2014)

Синглы и EP 
 Digeridoo (1992)
 Xylem Tube EP (1992)
 On/On Remixes (1993)
 Ventolin/Ventolin Remixes EP (1995)
 Donkey Rhubarb (1995)
 Girl/Boy EP (1996)
 Come To Daddy (1997)
 Windowlicker (1999)
 Analord 10 из серии  (см. ниже) (2005)
 Computer Controlled Acoustic Instruments pt2 (2015)
 Cheetah EP (2016)
 Collapse EP (2018)
 Peel Session 2 (2019)

Промо и сборники 
 Words & Music (1994) (Интервью и несколько треков из Selected Ambient Works Volume II)
 Classics (1995, переиздан в 2008) (Сборник ранних и редких треков)
 51/13 Singles Collection (1996) (Сборник, эксклюзивный для Японии)
 Cock 10/54 Cymru Beats (Промо альбома drukQs)
 26 Mixes for Cash (2003) (Сборник миксов для других артистов, а также четыре оригинальных трека)
 2 Mixes on a 12" for Cash (2003) (Промо сборника 26 Mixes for Cash)

Псевдонимы 
Ричард Д. Джеймс выпустил много материала под разными псевдонимами:

AFX:

 Analogue Bubblebath (1991)
 Analogue Bubblebath 2 (1992)
 Analogue Bubblebath 3 (1993)
 Analogue Bubblebath 3.1 (1997)
 Analogue Bubblebath 4 (1994)
 Analogue Bubblebath 5 (записан в 1995, но выпущен лишь в 2005 в малом количестве)
 Hangable Auto Bulb (1995)
 Hangable Auto Bulb 2 (1995)
 2 Remixes By AFX (2001)
 Smojphace EP (2003)
 Mangle 11 (2003)
 Серия Analord (2005) — за исключением Analord 10 (см. выше)
 Chosen Lords (2006) (сборник из треков Analord 1-11)

Bradley Strider:

 Bradley’s Beat (1995)
 Bradley’s Robot (1996)

Caustic Window:

 Joyrex J4 (1992)
 Joyrex J5 (1992)
 Joyrex J9 (1993)
 CAT 023 (записан в 1994, выпущен в 2014 в виде копии тестовой пластинки)
 Caustic Window Compilation (1998)

Gak:

 GAK (1994)

Polygon Window:

 (Quoth) (1993)
 Surfing on Sine Waves (1993, переиздано в 2001)

Power Pill:

 Pac-Man (1992)

Q-Chastic:

 Q-Chastic EP (Записан в 1992, не выпущен по причине утери)

В серии Universal Indicator:

 Universal Indicator: Red (1989)
 Universal Indicator: Green (1995)
 Universal Indicator: Violet (1999) (вместе с The Kosmik Kommando)

Остальные:

 Melodies From Mars (1995) — неизданный альбом Ричарда, ходивший в кругах друзей на кассетах C-90.
 Вместе со Squarepusher записал «Freeman Hardy & Willis Acid» для сборника WAP100 Warp.
 Является «Rich» из «Mike and Rich»  (Expert Knob Twiddlers) («Mike» — Майкл Парадинас, также известный как µ-Ziq).
 Является автором саундтрека к короткометражному фильму «Rubber Johnny», снятому Крисом Канингемом.

Звукозаписывающие студии 
 Rephlex Records
 R & S Records
 Warp Records

Примечания

Ссылки 

 .
 Полная История Aphex Twin — русскоязычная статья, история Aphex Twin, часть 1.
 Полная История Aphex Twin — русскоязычная статья, история Aphex Twin, часть 2.
 Интервью после выхода Druqks (2001) на сайте Андрея Горохова «МузПросвет».
 www.director-file.com клип Криса Каннингема (Chris Cunningham) Come To Daddy.
 Интервью с Эйфексом Твином в Москве в 1994 году - ссылка ведёт на рекламный сайт опционов.
 Статья об Aphex Twin на русском языке — от веб-журнала Sound Proector.
 Aphex Twin & Chris Cunningham, Turin.

Композиторы Великобритании
Музыканты в стиле драм-н-бейс
Техно-музыканты
IDM-музыканты
Музыканты-электронщики Великобритании
Исполнители Sire Records
Персоналии с синестезией